Het seizoen 1993/94 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 4 september 1993 en eindigde op 29 mei 1994. 

RRC Heirnis Gent won in Vierde Klasse A, KFC Rita Berlaar won in Vierde Klasse B, KFC Tielen won in Vierde Klasse C en AC Hemptinne-Eghezée won in Vierde Klasse D.

Reglementswijziging
Vanaf dit seizoen werd het principe van periodekampioenen toegepast. Hierdoor was er naast de kampioenen een bijkomende promovendus. Per reeks werden drie periodekampioenen aangeduid. Indien de kampioen minimaal één periode won of indien een ander team meerdere periodes won, dan kwalificeerde de hoogst gerangschikte teams die geen periode wonnen zich ook voor de promotie-eindronde. Op die manier kwalificeerden per reeks vier teams zich voor de eindronde (drie periodekampioenen en één hoogst gerangschikte team). Zo zouden er in totaal 16 teams deelnemen aan de eindronde voor promotie.

De vier teams die op de 14e plaats eindigden, speelden eveneens een eindronde. De winnaar van deze eindronde kon hierdoor degradatie vermijden.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 AC Hemptinne-Eghezée (rechtstreeks uit 3A)
 KVK Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 K. Stade Leuven (rechtstreeks uit 3B)
 Racing Jet Wavre (financiële problemen)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 K. Wezel Sport FC
 KAC Olen

Brabant
 AFC Tubize
 KFC Liedekerke

Limburg
 KSK Kermt

Oost-Vlaanderen
 SK De Jeugd Lovendegem
 KAV Dendermonde

West-Vlaanderen
 VC Zwevegem Sport

Henegouwen
 R. Stade Brainois

Luik
 RUS Cheratte

Luxemburg
 R. Excelsior Virton

Namen
 UBS Auvelais

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 RRC Heirnis Gent (kampioen 4A)
 KFC Rita Berlaar (kampioen 4B)
 KFC Tielen (kampioen 4C)
 AC Hemptinne-Eghezée (kampioen 4D)
 Racing Jet Wavre (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 4A)
 SC Pecq (rechtstreeks uit 4A)
 KVV Oude God Sport (rechtstreeks uit 4B)
 R. SCUP Jette (rechtstreeks uit 4B)
 RUS Cheratte (rechtstreeks uit 4C)
 R. Aubel FC (rechtstreeks uit 4C)
 RUW Ciney (rechtstreeks uit 4D)
 R. Stade Waremmien FC (rechtstreeks uit 4D)
 VC Zwevegem Sport (verlies in eindronde)
 K. Londerzeel SK (verlies in eindronde)
 RSC Theux (verlies in eindronde)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Noot: R. Stade Brainois en R. Union Wallonne Ciney eindigden op een gedeelde 14e plaats. Om te bepalen wie mocht deelnemen aan de eindronde voor het behoud, werd er een testwedstrijd gespeeld. R. Stade Brainois won deze wedstrijd met 0-2.

Periodekampioenen

Vierde Klasse A
 Eerste periode: RRC Heirnis Gent, 16 punten
 Tweede periode: RRC Heirnis Gent, 16 punten
 Derde periode: Zultse VV, 15 punten

Vierde Klasse B
 Eerste periode: KFC Rita Berlaar, 19 punten
 Tweede periode: Racing Jet Wavre, 17 punten
 Derde periode: KFC Rita Berlaar, 18 punten

Vierde Klasse C
 Eerste periode: K. Wezel Sport FC, 16 punten
 Tweede periode: KFC Tielen, 18 punten
 Derde periode: KFC Tielen, 19 punten

Vierde Klasse D
 Eerste periode: AC Hemptinne-Eghezée, 15 punten
 Tweede periode: AC Hemptinne-Eghezée, 17 punten
 Derde periode: RCS Brainois, 13 punten

Eindronde voor promotie
De periodekampioenen en de aanvullende hoogst gerangschikte teams kwalificeerden zich voor de eindronde voor promotie. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk twee teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De winnaar promoveerde naar Derde Klasse.

Ronde 1

Ronde 2

Halve finale

Finale

Eindronde voor behoud
De vier teams die op de 14e plaats eindigden, speelden een eindronde om het behoud af te dwingen. De winnaar van de eindronde bleef in Vierde Klasse.

Ronde 1

Finale

Interprovinciale eindronde
Vanuit Eerste Provinciale kwalificeerde acht teams zich voor de interprovinciale eindronde. Via deze eindronde zou er één bijkomende promovendus worden bepaald. Via een knock-out systeem zouden uiteindelijk twee teams het tegen elkaar opnemen in de finale. De winnaar promoveerde naar Vierde Klasse.

Ronde 1

Halve finale

Finale

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4